Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу — победители турнира.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Полуфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Второй раунд)
 ' Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Титул)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Полуфинал)

<li>  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
<li>  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Финал)
<li>  Ненад Зимонич /  Александр Пейя (Четвертьфинал)
<li>  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 
 
Mutua Madrid Open 2016